

Patronyme 

 Adelaide Borghi-Mamo (1826-1901), mezzo-soprano italienne ;
 Alessandro Borghi (1986- ), acteur italien ;
 Armando Borghi (1882-1968), anarchiste et un journaliste italien ;
 Claudio Borghi (1964- ), ancien footballeur argentin ;
 Claudio Borghi Aquilini (1970- ), économiste et éditorialiste italien ;
 Emmanuel Borghi, claviériste français ;
 Erminia Borghi-Mamo (1855-1941), chanteuse d'opéra italienne ;
 Frank Borghi (1925- ), ancien joueur de football américain ;
 Ruggero Borghi (né en 1970), ancien coureur cycliste italien.

Toponyme

 Borghi est une commune de la province de Forlì-Cesena en Italie.
 Varano Borghi est une commune italienne de la province de Varèse  en Italie.